Авакатитла има више значења:
 Авакатитла (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авакатитла (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику